Quintus Mucius Scaevola was een populaire naam in de gens Mucia.

Beroemde dragers waren:
Quintus Mucius Scaevola Augur, een beroemd rechtsgeleerde;
Quintus Mucius Scaevola Pontifex Maximus, zoon van de vorige en ook een beroemd rechtsgeleerde.